Primorsk är namnet på flera olika orter i Ryssland och före detta Sovjetunionen:

Primorsk, Kaliningrad oblast – en ort i Kaliningradenklaven som tidigare var känd som Fischhausen;
Primorsk – det ryska namnet på  en ort i Ryssland, Viborgs rajon, Leningrad oblast, se Björkö, Karelska näset (Koivisto)